Джеффри Бушар (; род. , Дижон,департамент Кот-д’Ор, Франция) — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2019 года за команду «». Победитель большого числа любительских гонок во Франции. Чемпион Франции среди любителей 2018 года.

Карьера

Достижения 
2018
 Тур Новой Каледонии
 1-й в генеральной классификации
 1-й в очковой классификации
 1-й в горной классификации
  - Чемпионат Франции среди любителей — групповая гонка
 Тур Эльзаса
 1-й в генеральной классификации
 2-й на этап
 3-й на Tour du Gévaudan
2019
  Вуэльта Испании — горная классификация 
2021
  Джиро д'Италия — горная классификация

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Франции